Зарасайское районное самоуправление (, до 1995 — Зараса́йский райо́н) — муниципальное образование в Утенском уезде на северо-востоке Литвы.

История 
23 января 1959 года к Зарасайскому району были присоединены Антазавский, Саманский и Сувекский сельсоветы упразднённого Обяльского района. 7 декабря 1959 года к Зарасайскому району были присоединены части территорий упразднённых Дукштасского и Дусетского районов.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Дусетос и Зарасай;
 2 местечка — Анталепте и Турмантас;
 793 деревни.

Численность населения (2001):
 Зарасай — 8 365
 Ужтилте — 1 079
 Дусетос — 914
 Салакас — 604
 Димитришкес — 470
 Антазаве — 461
 Турмантас — 397
 Авиляй — 373
 Анталепте — 359
 Дегучяй — 324
 Ляуденай — 9

Староства 
Район включает 10 староств:
 Анталептское (; Анталепте)
 Антазаве (; Антазаве)
 Дегучяйское (; Дегучяй)
 Дусетское (; Дусетос)
 Имбрадское (; Имбрадас)
 Салакское (; Салакас)
 Сувекское (; Сувекас)
 Турмантское (; Турмантас)
 Зарасайское (; Зарасай)
 Зарасайское городское (; Зарасай)

Известные уроженцы 
 Пикаускас, Освальдас Миколович (1945—1995) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Зарасайский район